Puffen steht für
 den Vorgang, der Gepuffte Lebensmittel erzeugt.

Siehe auch:
Puff …